Star Air ist der Name folgender Fluglinien:
 Star Air, dänische Frachtfluggesellschaft
 Star Air Cargo, südafrikanische Frachtfluggesellschaft
 Star Air (Indien), indische Fluggesellschaft
 Star Air (Sierra Leone), ehemalige jordanisch-sierraleonische Charterfluggesellschaft

Siehe auch:
 Star Airlines, ehemalige französische Fluggesellschaft, siehe XL Airways France